Рояла Ягуб кызы Наджафова (; ), известная как Роя Айхан () или же просто Роя () — азербайджанская певица, Народная (2019) и Заслуженная артистка Азербайджана (2015).

Биография 
Роя Айхан родилась 14 июня 1982 года в Агдамском районе. Получила начальное образование в школе № 5 Насиминского района города Баку. В 2004 поступила на факультет международного права Бакинского государственного университета.

Впервые выступала в группе W-trio Вагифа Герайзаде; вскоре начала сольную карьеру вне группы. Её первый сольный концерт под названием «Bu gecə» () состоялся во дворце имени Гейдара Алиева в 2005 году. В том же году получила приз зрительских симпатий на конкурсе молодых исполнителей в Ялте. В 2006 она трижды выступала с концертной программой «Darıxmışam» () в том же дворце. 15 сентября она выступила на стадионе Şəfa. По опросам продюсерского центра V&V в 2006 году Ройа победила в двух номинациях: «Исполнитель года» и «Концерт года».

Певица подвергалась критике в Иране и Азербайджане за излишне провокационные костюмы и поведение на сцене

В 2013 году сняла клип в сотрудничестве с Сами Насери, главным героем фильма «Такси» на песню «Günahsız günahım» «Безгрешный грех»

В 2013 признана певицей года в Азербайджане по версии премии «Qrand» («Гранд»), и удостоилась премии за хит года.

В 2013 году Ройа набрала 1 миллион просмотров на youtube клипом «Göndər» («Отправь») за 2 месяца с момента презентации клипа на youtube. В ноябре 2013 года Ройя вновь перешагнула отметку в 1.000.000 просмотров клипом «Gemiciler» («Моряки») на турецком языке за месяц с момента релиза клипа на Youtube.

Разведена, есть сын Гусейн.

Дискография

Альбомы 
 Söyle (2004)
 İlgar (2006)
 Nazli (2007)
 Aldatma (2008)
 Gel Danış (2008)
 Bax (2009)
 Göndər (2012)
Gemiciler (2013)

Синглы 
 Qatar (2002)
 Bilersenmi (2003)
 Yalan Sözlər (2004)
 Cücə (2004)
 Söylə (2004)
 Ulduz nəğməsi (2004)
 Dostum (2004)
 Küləklər əsdi (2004)
 Sev məni (2004)
 Əlvida, gedirəm (2005)
 Yadıma düşəndə (2005)
 Bahar (2006)
 Dəniz (2006)
 Səninəm (2006)
 Röya kimi (2006)
 Mən gedirəm (2007)
 Fərəh (2007)
 Azərbaycanım (2007)
 Sen oldun (2007)
 Kaybolan Yıllar (2007)
 Nazlı (2007)
 Narın yağış (2007)
 Təkcə Səni (2007)
 Səninlə (2007)
 Sen evlisən (2007)
 Qəfil Qedişin (2008)
 Gəl Barışaq (2008)
 Dön Gəl (2008)
 Yenə Yaz Gələcək (2008)
 Mən danışıram rəqsdən (2008)
 Qayıt Ömrümə (2008)
 Ayrılıq Olmayaydı (2008)
 Sənə qörə (2011)
 Gönder (2012)
 Günahsız günahım (2013)
 Ona nə var ki (2014)
 Kesin Bilgi (2015)
 Doldur Ürəyimi (2016)

Примечания 

https://web.archive.org/web/20140504204444/http://axsam.az/site/?name=xeber&news_id=13881
https://web.archive.org/web/20140504174207/http://axsam.az/site/?name=xeber&news_id=13887

Ссылки 
 Официальная страница

Актрисы телевидения Азербайджана
Фотомодели Азербайджана